Milan Murín (* 24. ledna 1964) je bývalý slovenský hokejový obránce.

Hokejová kariéra 
V československé lize hrál za TJ Zetor Brno, Duklu Trenčín a HC Železárny Třinec. Odehrál 7 ligových sezón, nastoupil ve 259 ligových utkáních, dal 9 ligových gólů a měl 19 asistencí. V nižších soutěžích hrál i za TJ Lokomotiva Ingstav Brno, TJ ZVL Žilina, SK Znojemští Orli, HC Havířov, SK Karviná a HC Rondo Brno.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Od Rudé hvězdy ke Kometě
 Hokej.cz

Českoslovenští lední hokejisté
Slovenští lední hokejisté
Hráči HC Kometa Brno
Hráči HC Třinec
Hokejisté HC Dukla Trenčín
Hráči SK Královo Pole
Hráči HC Havířov
Hráči HC Býci Karviná
Hokejisté MsHK Žilina
Hráči HC Znojmo
Narození 24. ledna
Narození v roce 1964
Žijící lidé
Muži